Switzerland ist das englische Wort für Schweiz und steht für:
 Switzerland (South Carolina), ein Dorf in South Carolina
 Switzerland County, ein County in Indiana 
 Little Switzerland, ein Dorf in North Carolina
 Switzerland, der Name eines Kreuzfahrtschiffes (1996–2002), siehe Princess Daphne
 MS Switzerland, der Name eines Flusskreuzfahrtschiffes

Siehe auch:
 Schweiz, ein Staat in Europa